Partit Republicà Democràtic Federal, partit polític històric d'Espanya
 Partit Republicà Federal (contemporani), partit polític d'Espanya
 Partit Revolucionari Febrerista, partit polític del Paraguai
 Polícia Rodiviária Federal del Brasil
 President de la República Francesa, cap d'estat de França
 Purdue Research Foundation, organització sense ànim de lucre creada per ajudar la Universitat Purdue d'Indiana (Estats Units)
 Factor alliberador de prolactina (del nom en anglès Prolactine Releasing Factor), agent que afavoreix la secreció de prolactina
 Família de funcions pseudoaleatòries (del nom en anglès Pseudorandom Function), funcions d'emulació d'aleatorietat en criptografia
 Freqüència de repetició d'impulsos (del nom en anglès Pulse Repetition Frequency), mesura de la repetició del senyal en els radars